es un personaje de la serie de manga y anime Rurouni Kenshin.

Referencias 

Personajes de Rurouni Kenshin
Kunoichis en la ficción
Personajes femeninos en anime y manga